Sender peut faire référence à :

Personnalités 
 Ramón J. Sender (1901-1982), écrivain espagnol 
 Inés Ayala Sender (1957-), députée espagnole
 S.G. Sender (1930-2009), pâtissier et confiseur belge

Informatique 
 Sender ID, norme d'authentification en informatique
 Sender Policy Framework, norme de vérification du nom de domaine de l'expéditeur d'un courrier électronique

Cinéma 
 The Sender, film sorti en 1982

Homonymie de patronyme

en:Sender